38-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 25 листопада до 28 грудня 1970 року в Ризі.

Турнірна таблиця

Посилання 
 38th USSR Championship, Riga 1970

Чемпіонати СРСР із шахів
1970 в СРСР
1970 у шахах
Листопад 1970
Грудень 1970